Sunda bezeichnet:

in Geographie und Geologie:
 Sunda (Geologie), die während der letzten Eiszeit bestehende zusammenhängende Landmasse in Südostasien
 die Sundaplatte, eine kleine Kontinentalplatte
 den Sundagraben, eine Tiefseerinne vor dem Sundabogen
 die Sundasee bzw. die Sundastraße im indonesischen Archipel
 die Sundainseln des indonesischen Archipels:
Große Sundainseln
Kleine Sundainseln
 den Sundabogen, einen 6.000 Kilometer langer Inselbogen
 Sunda kommuna, eine Gemeinde auf den Färöern
 Sunda (Königreich) ein mittelalterliches Hindu-Königreich auf Java

Außerdem:
 die Sundavölker bzw. Sundanesen auf der Sundainsel Java, eine Volksgruppe der Malaien
 Basa Sunda, die sundanesische Sprache
 Sunda (Mythologie), in der indischen Mythologie einen Daitya, älteren Bruder von Upasunda
 Sunda Kastagier, einen Rollennamen in „Highlander – Es kann nur einen geben“
 Sunda to Sahul, ein australisches Brettspiel